Crni Vrh kan syfta på:

Geografi

Bosnien och Hercegovina 

 Crni Vrh (berg), 
 Crni Vrh (samhälle), Republika Srpska,

Kosovo 

 Crni Vrh (Kosovo), berg,